Iráklion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Irakleíou, prefektur, Kreta, 
 Irákleio (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Heraklion, regionhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Iráklion (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar